Ержан Оралович Темирханов (, род. 1980, Караганда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, аким Октябрьского района Караганды (2013—2017), аким города Сарань Карагандинской области (с 2017).

Биография 
Родился 14 августа 1980 года в городе Караганде.

Высшее юридическое образование получил в Карагандинском юридическом институте, а высшее экономическое — в Карагандинском государственном университете имени Букетова.

В 2002—2005 годах работал в департаменте таможенного контроля по городу Алма-Ате. В 2005—2008 годах работал руководителем алма-атинского ТОО «Терма-Аксай» в том же городе. В 2009—2011 годах работал директором карагандинского ТОО «Горнорудная компания» в городе Караганде. В 2011 году работал начальником управления проблемных долгов алма-атинского АО «БТА Банк».

С  2012 года по  2013 года занимал должность начальника управления предпринимательства и промышленности в акимате Карагандинской области.

12 марта 2013 года был назначен заместителем акима города Караганды. Занимал эту должность до  2013 года.

1 июля 2013 года был назначен акимом Октябрьского района этого же города.

15 мая 2017 года был назначен на должность акима города Сарань Карагандинской области.

Личная жизнь 
Состоит в браке, имеет шестерых детей.

Хобби 
Увлекается триатлоном, в 2018 году принял участие в международном соревновании IRONMAN, проходившем в Италии.

Примечания 

Персоналии:Караганда
Акимы Октябрьского района
Акимы городов Казахстана